Jinja, pode referir-se:
 Jinja (cidade), uma cidade no leste de Uganda perto da nascente do rio Nilo;
 Jinja (distrito), um distrito em Uganda com o mesmo nome da cidade acima;
 , templo xintoísta.